Омельково — название населённых пунктов.

Россия 
 Омельково — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Омельково — село в Старобельском районе Луганской области.
 Омельково — село в Недригайловском районе Сумской области.